Немецкий стандарт DIN47100 описывает цветовую маркировку проводов телекоммуникационных кабелей. В ноябре 1998 года данный стандарт был отозван без замены более современным, но до сих пор используется ведущими производителями кабелей.

Изоляция жил в кабеле либо равномерно окрашена в один цвет, либо используется двухцветная. Трехцветная маркировка для проводников с номерами выше 45 применяется редко.

Электротехнические стандарты
Компьютерные и телекоммуникационные стандарты